— японский топоним и фамилия:

 Такано — река в префектуре Киото, приток реки Камо.
 Такано, Ая (род. 1976) — японская художница в стиле поп-арт.
 Такано, Ая (род. 1994) — японская пловчиха, призёр Азиатских игр.
 Такано, Ивасабуро (1871—1949) — японский социальный статистик и профсоюзный активист.
 Юрико Такано — мангака, известная под псевдонимом Ю Асагири.

См. также 
 Такана